Дубник — деревня в Печорском районе Псковской области России. Входит в состав сельского поселения «Изборская волость».

Расположена в 25 км к юго-востоку от города Печоры и в 2 км к востоку от Изборска на автодороге на Псков ().

Население 
Численность населения деревни на 2000 год составляет 22 жителя, на 2011 год — 50 жителей.

Примечания 

Населённые пункты Печорского района